Аморі () — французьке чоловіче особове ім'я. Походить від германського імені Амальрік ().

Персоналії 
 Аморі I — король Єрусалима (1163—1174);
 Аморі I — тулузький граф (1218—1224);
 Аморі Вассілі — французький співак;
 Аморі Ноласко — пуерториканський актор.

Твори 
 «Аморі» — роман Александра Дюма (батька).

Французькі імена